Lions può riferirsi a:


Sport 
 British and Irish Lions, soprannominati Lions – selezione internazionale di rugby a 15 delle Isole britanniche, composta da giocatori provenienti da Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia
 Detroit Lions – squadra di football americano statunitense
 Lions – franchise sudafricana di rugby a 15 che milita nel Super Rugby
 Lions – nome con cui vengono informalmente chiamati i giocatori della nazionale di rugby a 15 dell'Inghilterra
 Lions Bergamo – squadra di football americano italiana
 The Rugby Football Club, più familiarmente Lions – squadra di club di rugby a 15 di Rugby, in Inghilterra

Società 
 Lions Clubs International o Lions – associazione internazionale umanitaria

Musica 
 Lions – gruppo musicale statunitense
 Lions – album dei Black Crowes (2001)

Persone 
 Jacques-Louis Lions (1928-2001) – matematico francese
 Pierre-Louis Lions (1956-) – matematico francese, figlio di Jacques-Louis

Altri progetti